Айянна:

 Айянна — 13-я буква сингальского алфавита, означает дифтонг «Ай».
 Айянна  — девятая буква тамильского алфавита, обозначает дифтонг «аи».